

Patronyme  

 Abner Read (1821-1863), officier de la marine américaine pendant la guerre de Sécession  ;
 Albert Cushing Read (1887-1967), aviateur américain, le premier, en 1919, à traverser l'Atlantique en avion (avec escales) ;
 Cari Read (1970-), nageuse synchronisée canadienne ;
 Charles Read (1819-1898), figure du protestantisme français ;
 Charles Read (1958-2015), mathématicien britannique ;
 Cornelia Read (1963-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 David H. C. Read (1901-2001), pasteur et écrivain écossais ;
 Donald Read (1930-2018), historien britannique ;
 Erik Read (1991-), skieur alpin canadien ;
 Gardner Read (1913-2005), compositeur américain ;
 George Read (1733-1798), juriste et homme politique américain ;
 Herbert Read (1893-1968) historien de l’art, critique littéraire et poète anarchiste anglais ;
 Imelda Mary Read (1939-), femme politique britannique ;
 Jason Read (1977-), rameur d'aviron américain ;
 John Read le Brockton Tomlin (1864-1954), conchyliologiste et entomologiste britannique ;
 Kieran Read (1985-), rugbyman néo-zélandais ;
 Mary Read (1690?-1721), pirate anglaise du  ;
 Norman Read (1931-1994), athlète néo-zélandais ;
 Phil Read (1939-2022), pilote de vitesse moto anglais ;
  (1941-), écrivain britannique.
 Raudy Read (né en 1993), joueur de baseball dominicain.
 Thomas Buchanan Read (1822-1872), poète et portraitiste américain.

Autres usages  
 Read Dunes House, maison américaine située dans le comté de Porter, en Indiana, et inscrite au Registre national des lieux historiques.
 Read est un appel système et une commande du shell Unix.
 Collectif Mary Read est un collectif de hip hop français.
 , plusieurs navires de l'United States Navy

Voir aussi 
 

Patronyme anglais